Ženská čtyřhra AEGON Open Nottingham 2017 probíhala v polovině června 2017. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Andrea Hlaváčková a Pcheng Šuaj, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit. Hlaváčková startovala na paralelně probíhajícím Ricoh Open v Rosmalenu, kde s Tímeou Babosovou skončila ve čtvrtfinále.

Vítězem se stal nenasazený australský pár Monique Adamczaková a Storm Sandersová, který ve finále zdolal britskou dvojici Jocelyn Raeová a Laura Robsonová. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. 34letá Adamczaková i 22letá Sandersová vybojovaly první tituly na okruhu WTA Tour, když v této profesionální úrovni tenisu odehrály debutové finále.

Nasazení párů 
  Gabriela Dabrowská /  Olga Savčuková (1. kolo)
  Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále)
  Christina McHaleová /  Heather Watsonová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

AEGON Open Nottingham 2017